Siège d'Ostende (1601-1604), ( au ) pendant la guerre de Quatre-Vingts Ans par les Espagnols.
 Siège d'Ostende (1706), pendant la guerre de Succession d'Espagne.
 Siège d'Ostende (1745), du 10 au , pendant la guerre de Succession d'Autriche par les Français.

Ostende